Gilges ist der Familienname folgender Personen:

 Hilarius Gilges (1909–1933), deutscher Schauspieler
 Konrad Gilges (* 1941), deutscher Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Gilkes